Јазвеник може бити:

 Јазвеник (Сисак), насељено мјесто у граду Сиску, Република Хрватска
 Јазвеник (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ